Алтај се може односити на:

 Алтајске планине, планински ланац
 Република Алтај, република у саставу Руске Федерације
 Алтајска Покрајина, покрајина у саставу Руске Федерације
 Алтај (подручје)